Geert Jan Pottjewijd (Emmen, 27 november 1953) is een Nederlands organist, consultant en projectleider.

Levensloop

Studies
Pottjewijd werd geboren in Emmen. Zijn ouders hadden daar een fotozaak. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Hierna volgde hij orgellessen bij onder meer Harm Schraa, Piet Rippen, Wim Stekelenburg, Nico Verrips en Marjan Doorn. Eind jaren 80 behaalde hij zijn diploma kerkmuziek. Hierna studeerde hij nog kunstwetenschappen aan de Open Universiteit in Heerlen.

Loopbaan
Pottjewijd werd in 1977 benoemd tot organist aan de gereformeerde Bethaniëkerk in Sleen. Begin jaren tachtig was hij organist van de gereformeerde kerk in Nijeveen. Hij trad medio jaren tachtig in dienst als projectleider bij computercentrum Noordelijke Ziekenfondsen. Hierna was hij vanaf 1994 werkzaam bij de PTT Post als teamleider. In datzelfde jaar werd hij organist van de Hervormde Stefanuskerk in Westerbork. Als projectleider was hij werkzaam bij De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea en Electrabel en als consultant bij CMG en Logica. In 2011 volgde zijn benoeming tot organist van de Sint-Pancratiuskerk in Diever en in 2015 van de Sint-Nicolaaskerk in Dwingeloo. Vanaf 2015 tot aan zijn pensionering in 2020 werkte hij als informatieanalist bij de RVOB. Hij is in 2022 nog steeds actief als organist in de hervormde kerken van Diever, Dwingeloo en Westerbork.

In zijn vrije tijd houd Pottjewijd zich bezig met het beheren van website's over orgels in Nederland. Zo beheert hij de site's "Orgels in Drenthe", "Het orgel", "Standaart-Orgels", "Orgels en Kerken" en de website "arpschnitger.nl" over de Duitse orgelbouwer Arp Schnitger. Hij is sinds 2000 beheerder van de website van de Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging.

Externe link
Officiële website

Nederlands organist